Чемпіонат Польщі з футболу 1979  — проводився у 1978—1979 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1979
Польща
Польща
1978 у польському спорті
1979 у польському спорті